La llista de ports de Catalunya fa referència a les instal·lacions portuàries de l'àmbit català. La llista parteix de l'inventari de les instal·lacions nàutiques del litoral català, elaborat en el marc del Pla de Ports de Catalunya 2007-2015 de la Generalitat de Catalunya.

Referències

Enllaços externs 
 

Ports de Catalunya
Llistes de geografia de Catalunya